Я́нсонс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Янсонс, Арвид Кришевич (1914—1984) — латвийский советский дирижёр и скрипач.
 Янсонс, Бруно (1932—2003) — латвийский учёный, ректор Даугавпилсского университета в 1992—1998 годах.
 Янсонс, Иварс Аугустович (1932—1990) — заслуженный работник сельского хозяйства Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Янсонс, Карлис (1896—1986) — латвийский скульптор.
 Янсонс, Марис Арвидович (1943—2019) — советский и российский дирижёр, сын А. К. Янсонса.
 Янсонс, Юрис (род. 1973) — латвийский юрист и экономист.
 Янсонс, Юрис (1939—2016) — латвийский физик.

См. также